Сверхдальний обзор () — это наиболее детальный снимок небольшой области космоса, из когда-либо снятых.

Примечания 

Астрофизика
Космология